

Patronyme 
 Alain Leduc (1952-), homme politique belge.
 Alain Georges Leduc (1951-), écrivain et critique d’art français.
 J. Albert Leduc « Battleship » (1902-1990), joueur de hockey sur glace pour les Canadiens de Montréal et homme d'affaires.
 Alexandre Leduc (1984-), homme politique québécois.
 Alphonse Leduc (1804-1868), musicien français, compositeur et éditeur de musique.
 Anne-Marie Leduc (1937- ), skieuse alpine française.
 Arthur Leduc (1996-), sportif (céiste) français
 Charles Joseph Leduc (1767-1809), colonel français de la Révolution et de l'Empire.
 Charlotte Leduc (1980), archéozoologue et femme politique française.
 Christian Leduc (1977-), photographe canadien.
 Christophe Leduc, luthier français (guitares et basses) en activité depuis 1978.
 Daniel Leduc (1950-), écrivain français.
 Dave Leduc (1991-), combattant canadien de lethwei.
 Dominique Leduc, actrice québécoise.
 Eddy Leduc (1984-), acteur français.
 Fernand Leduc (1916-2014), peintre québécois.
 François Leduc (1895-1985), homme politique québécois.
 François Leduc (1912-?), diplomate français.
 
 
 
 Joseph-Octave Leduc (1820-1905), premier maire de la municipalité de Saint-Bruno-de-Montarville au Québec.
 Lucien Leduc (1918-2004), joueur et entraîneur de football français.
 Marguerite Leduc (1935), skieur alpine française.
 Michèle Leduc (1942-), physicienne française, lauréate du prix Irène Joliot-Curie, catégorie « femme scientifique de l’année »
 Ozias Leduc (1864-1955), peintre québécois.
 
 Paul Leduc (1876-1943), peintre belge ;
 Paul Leduc (1942-2020), réalisateur, scénariste, producteur et critique de cinéma mexicain ;
 Paul Leduc (date de naissance inconnue), catcheur canadien.
 Philippe Leduc (1952-), arbitre international français de football.
 Philippe Leduc (1951-), compositeur et chef d'orchestre québécois.
 Pierre Leduc (1755–1826), éditeur de musique parisien actif de 1775 à 1804 ; frère de Simon.
 Pierre Eustache Leduc (?-1799), ingénieur géographe
 René Leduc (1898-1968), ingénieur français qui réalisa des avions à statoréacteur.
 René Leduc (1901-1983), maire de la ville de Meudon de 1947 à 1971.
 Richard Leduc (1941-), acteur français.
 Stéphane Leduc (1853–1939), chimiste français.
 Stéphanie Leduc (1979-), auteure canadienne de bande dessinée.
 
 Victor Leduc (1911-1993), résistant et dirigeant communiste français.
 Violette Leduc (1907-1972), romancière française.
 Yvon Leduc, acteur québécois.

Toponyme 
 Leduc (Alberta), ville du Canada.

Odonyme

Autres 
Leduc est le nom des avions conçus et réalisés par l'ingénieur français René Leduc.
Leduc est une maison d'édition parisienne spécialisée dans la musique classique.
Leduc.s est une maison d'édition parisienne spécialisée dans le livre pratique.
Le prix Ozias-Leduc est un prix canadien de création en arts visuels.

Voir aussi

Lien externe 
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme français
Patronyme lorrain
Patronyme vosgien